KNVB beker 2015/16, seizoenspagina van de KNVB beker voor mannen
 KNVB beker 2015/16, seizoenspagina van de KNVB beker voor vrouwen
 KNVB beker 2015/16, seizoenspagina van de KNVB beker voor amateurs